de tanden van haaien
Haaientand (fossiel): fossiele tanden van haaien
Haaientanden (verkeer)
Haaientanden, een boek, in 2019 het kinderboekenweekgeschenk